Plaats in Indonesië
 Mergosari (Sukoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Mergosari (Tarik), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java